Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON International 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl sesterský pár Čan Jung-žan a Čan Chao-čching, jehož členky nestartovaly společně. Čan Jung-žan postoupila s Čeng Ťie do finále. Spoluhráčkou Čan Chao-čching se stala Italka Flavia Pennettaová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách první světové dvojice Martina Hingisová a Sania Mirzaová.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený francouzsko-slovinský pár Caroline Garciaová a Katarina Srebotniková, který ve finále zdolal tchajwansko-čínskou dvojici Čan Jung-žan a Čeng Ťie výsledkem 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (semifinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále, odstoupily)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  'Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Eastbourne International
Tenis ve Spojeném království v roce 2015
WTA Tour 2015